Henry Hurd Rusby (1855-1940) botaniste, pharmacien et médecin américain, 
 Kate Rusby (1973), chanteuse et auteur-compositeur de chansons folkloriques anglaises.

Homonymie de patronyme